Referendum in Puerto Rico 2012 steht für:
 Referendum über die Verfassung Puerto Ricos im August 2012
 Referendum über den Status Puerto Ricos 2012 im November 2012